Stenurella är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jean François Villiers 1974. Stenurella ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Stenurella